Филип Буман (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Скурупа», в котором в 2012 году начал взрослую карьеру. Всего в первой команде клуба провёл 9 сезонов. За это время принял участие в 104 матчах пятого и шестого шведских дивизионов, в которых забил 82 мяча. В мае 2019 года перешёл в «Олимпик» из Мальмё, выступающий во втором дивизионе. Проведя один сезон в клубе, присоединился к «Лунду». В его составе дебютировал 14 июня в первом туре первого дивизиона против «Квидинга», появившись на поле в стартовом составе. Спустя два года вернулся в «Олимпик».

11 июля 2022 перешёл в «Варберг», подписав с клубом контракт, рассчитанный на четыре с половиной года. 14 августа дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Дегерфорсом», появившись на поле на 83-й минуте вместо Филипе Сиссе.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Варберга»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Скуруп»
Игроки ФК «Олимпик» Мальмё
Игроки ФК «Лундс»
Игроки ФК «Варберг»